

Geografie

Engeland
Moulton (Northamptonshire), plaats en civil parish in het graafschap Northamptonshire
Moulton (North Yorkshire), plaats en civil parish in het graafschap North Yorkshire
Moulton (Suffolk), plaats en civil parish in het graafschap Suffolk

Verenigde Staten
Moulton (Alabama), plaats in de staat Alabama
Moulton (Iowa), plaats in de staat Iowa
Moulton (Texas), plaats in de staat Texas

Overig
Alex Moulton, Brits ingenieur en uitvinder
The Moulton Bicycle Company, Britse fietsfabrikant, opgericht door Alex Moulton